Belfiore ima više značenja:
 Belfiore, Firenze
 Belfiore, Venezia
 Belfiore, Verona